Dame blanche (nagerecht), nagerecht gebaseerd op vanille-ijs met chocoladesaus
 La dame blanche, opera van François-Adrien Boieldieu
 Dame Blanche (verzetsgroep), Belgische verzetsgroep uit de Eerste Wereldoorlog